Но́вый — посёлок в Первомайском районе Алтайского края России. Входит в состав Берёзовского сельсовета.

История 
Освоение территории, отведённой под застройку посёлка, началось в 1998 году и продолжается в настоящее время. Генеральным планом предусмотрено развитие инфраструктуры до 2024 года.

География 
Посёлок находится на левобережной части долины реки Чесноковка, расположен вдоль автодороги М-52 «Чуйский тракт».

 Климат

По агроклиматическому районированию территория посёлка относится к зоне Бийско–Чумышской возвышенности с континентальным, довольно сухим климатом. Зима продолжительная и холодная. Характерны сильные ветра и метели, возможны возвратные морозы и резкие потепления.

Средняя температура января составляет  -19,9° С, абсолютный минимум — -50° С. Весна  короткая  и сухая, случаются возвратные холода, характерно быстрое стаивание снежного покрова. Лето теплое, длится около 4 месяцев, возможны засухи. Средняя температура июля составляет +19°С, абсолютный максимум — +35° С. Осень непродолжительная и солнечная, с малым количеством осадков, среднее годовое количество составляет 460–480 мм.

 Уличная сеть

В посёлке 48 улиц, 3 переулка, 2 бульвара и жилой массив «Александрова слобода» .

 Расстояние до

 районного центра Новоалтайск: 5 км.
 краевого центра Барнаул: 18 км.

 Ближайшие населенные пункты

Поселок Солнечное, село Берёзовка, город Новоалтайск, город Барнаул, поселок Правда, посёлок Бажево.

Население 

Трудоспособное население посёлка составляет 64,3%, индивидуальных домов 111.

Инфраструктура 
Почтовое отделение, школа и детский сад находятся в административном центре Берёзовка, там же расположено муниципальное учреждение здравоохранения: «Первомайская ЦРБ». В посёлке проведен газ, работает производственный цех (производство профнастила, металлочерепицы), 4 магазина, есть АЗС. Генеральным планом Берёзовского сельсовета предусмотрено строительство школ, детского сада, поликлиники, Дома культуры и библиотеки, интернет-кафе, гостиницы, крытого бассейна и других объектов .

 Транспорт

Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р—256 Чуйский тракт (Новосибирск—Бийск—Монголия), автодорога Р374 «Белоярск — Заринск» и автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального  значения с твёрдым покрытием, что обеспечивает круглогодичное пользование транспортом. Работу по перевозке пассажиров также осуществляют частные перевозчики, что позволяет удовлетворять потребность жителей села в сообщении с соседними селами, районным центром и городом Барнаулом. Ближайшая железнодорожная станция Алтайская находится в городе Новоалтайск.

 Связь

Услуги проводной электросвязи оказывает ОАО «Ростелеком»:

 местная телефонная связь;
 зоновая телефонная связь;
 междугородняя и международная телефонная связь;
 проводное вещание;
 Интернет.
 Мобильная связь поставляется тремя операторами сотовой связи: «Би-лайн», «МТС» и «Мегафон».

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)